

Sigle 
 Katholieke Radio Omroep  – televisione pubblica olandese

Codici 
 KRO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Kurgan (Russia)
 kro – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue kru

Fumetti
 Kro  – personaggio dei fumetti Marvel Comics, membro della specie dei Devianti